Schlern è il vocabolo in lingua tedesca corrispondente all'italiano Sciliar. Può indicare:

Geografia 
 Sciliar – monte alto 2563 m appartenente al massiccio dello Sciliar
 Salten-Schlern – comprensorio di 13 comuni della bassa valle dell'Isarco in Sudtirolo/Alto Adige

Editoria 
 Der Schlern – mensile in lingua tedesca dedicato alla storia e alle tradizioni del Sudtirolo/Alto Adige